Gli XI Giochi asiatici si disputarono a Pechino, Cina, dal 22 settembre al 7 ottobre 1990.

Medagliere

Risultati 
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallanuoto

Collegamenti esterni